Kent Johansson (ur. 1951) – szwedzki polityk
 Kent Johansson (ur. 1956) – szwedzki hokeista

Zobacz też 
 Kent Johanssen (ur. 1970) – norweski skoczek narciarski